Ingersheim (Haut-Rhin), een Franse gemeente in de Elzas
 Ingersheim (Baden-Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg